Бушар V де Монморанси (; ум. 1189) — французский придворный.

Биография 

Сын коннетабля Франции Матье I де Монморанси и Алисы Фиц-Рой, легитимированной внебрачной дочери Генриха I Английского.

Появился при французском дворе в начале 1150-х годов и вскоре стал одним из приближенных Людовика VII, для которого выполнял различные ответственные поручения.

В 1151 году был одним из самых значительных сеньоров, сопровождавших короля в поездке в Санс, и упоминается в хартии Сансского архиепископа как свидетель дарения, вместе с королем Людовиком, а также Тьерри Гальраном, вторым из наиболее приближенных к королю вельмож.

В 1160 году наследовал отцу как сеньор де Монморанси, Экуан, Конфлан-Сент-Онорин, Аттиши, Эрувиль, Фёллар близ Мелёна, Шато-Басе, Таверни, Грооли, Сен-Брис, Эпинёль-сюр-Сен, и прочее.

Будучи внуком английского короля, женившись на женщине, чей род восходил к Карлу Великому, и став благодаря этому браку родственником Филиппа II Августа, Бушар считался одним из самых могущественных баронов королевства и возгордился настолько, что стал именоваться «Божией милостью сеньором де Монморанси».

В 1189 принял крест, но умер до того, как королевская армия отправилась в Третий крестовый поход.

Семья 
Жена (1173): Лоранс (Лора, Лоретта) де Эно (ум. 1181), дочь Бодуэна IV, графа де Эно, и Алисы Намюрской. 

Дети:

 Матье II де Монморанси (ум. 1230), сеньор де Монморанси, коннетабль Франции
 Ева де Монморанси
 Тибо де Монморанси 
 Алиса де Монморанси (ум. 1221). Муж (ок. 1190): Симон IV де Монфор (ок. 1180 — 1218), сеньор де Монфор, граф Лестерский и Тулузский

Примечания

Литература 
 Du Chesne A. Histoire genealogique de la maison de Montmorency et de Laval. — P.: Cramoisy, 1624, pp. 112—120
 Désormeaux J. Histoire de la maison de Montmorenci. T. I. — P.: Desaint & Saillant, 1764

Ссылки 
 BOUCHARD (IV) 

Дом де Монморанси